Laliberté ist der Familienname folgender Personen:

 David Laliberté (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler  
 Guy Laliberté (* 1959), kanadischer Künstler und Unternehmer
 John Laliberté (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Martin Laliberté (* 1964), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Trois Rivières